Публий Рутилий Луп (Publius Rutilius Lupus) може да се отнася за:

 Публий Рутилий Луп (консул), консул 90 пр.н.е.
 Публий Рутилий Луп (претор), народен трибун 57/56 и претор 49 пр.н.е.
 Публий Рутилий Луп (ретор), ретор и граматик в началото на 1 век